Цзінцзун () — храмове ім'я та титул імператорів Китаю.

Китай 
 Цзін-цзун — 16-й імператор династії Тан
 Цзінцзун — 5-й правитель держави Мінь
 Цзін-цзун — 5-й імператор династії Ляо
 Цзінцзун — 1-й імператор династії Західна Ся

Храмові імена імператорів